Alphonse Denis peut désigner :

 Alphonse Denis (1794-1876), homme politique français, député du Var ;
 Alphonse Denis (1849-1933), président de la Maison Denis frères ;
 Alphonse Denis (1906-1997), homme politique français, député de la Haute-Vienne.